A 81 309-es számú mellékút egy Fejér megyei vasútállomási bekötőút Kápolnásnyéken. A 8116-os úttól a kápolnásnyéki vasútállomásig halad, hossza 765 méter, fenntartója pedig a Magyar Közút Zrt.

|}

Források 
ÚtAdat

81309
Kápolnásnyék